Elekes Károly (1813–1878) református lelkész
 Elekes Károly (1946) biológus
 Elekes Károly (1951) Munkácsy-díjas festő-, szobrász- és grafikusművész